Бейи́с Хазире́т (, до 1999 г. — Митрофа́новка) — село в Атбасарском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Мариновского сельского округа. Код КАТО — 113843300.

География 
Село расположено в восточной части района, на расстоянии примерно 48 километров (по прямой) к востоку от административного центра района — города Атбасар, в 6 километрах к западу от административного центра сельского округа — села Мариновка.

Абсолютная высота — 276 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: станция Адыр — на западе, село Мариновка — на востоке.

Южнее села протекает река Ишим.

Население 
В 1989 году население села составляло 624 человек (из них казахи — 37 %, немцы — 22 %).

В 1999 году население села составляло 553 человека (286 мужчин и 267 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживал 461 человек (232 мужчины и 229 женщин).

Улицы 
 ул. Жалтыр Коль,
 ул. Жастар,
 ул. Орталык.

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
Переименованные населённые пункты Казахстана
Населённые пункты Атбасарского района